Chód na 20 km mężczyzn podczas XXIX Letnich Igrzysk Olimpijskich w Pekinie rozegrano w dniu 16 sierpnia. Meta znajdowała się na Stadionie Narodowym w Pekinie. Zwycięzcą został Rosjanin Walerij Borczin z czasem jednej godziny dziewiętnastu minut i jednej sekundy.

Rekordy

Wyniki

Finał 
Finał odbył się 16 sierpnia o godzinie 9:00 czasu miejscowego. Zwycięzcą został Rosjanin Walerij Borczin.

Bibliografia 
 

 

Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008